Чепели — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Чепели — деревня в Каменецком районе Брестской области.
 Чепели — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Чепели — деревня в Солигорском районе Минской области.

Украина 
 Чепели — село в Хмельницком районе Винницкой области.
 Чепели — село в Бродовском районе Львовской области.
 Чепели — село в Золочевском районе Харьковской области.